Paulus (pol. Paweł) – imię męskie pochodzenia łacińskiego
osoby
 Barbara Paulus (ur. 1970) – tenisistka austriacka
 Ernst Hermann Paulus (ur. 1894) – zbrodniarz nazistowski
 Friedrich Paulus (1890–1957) – niemiecki Generał marszałek polny
 Lucjusz Emiliusz Paulus (zm. 14 n.e.) – polityk rzymski
 Paweł „Paulus” Mazur (ur. 1968) – polski malarz, rysownik
 Thomas Paulus (ur. 1982) – niemiecki piłkarz